Cinéma
 Substitute, film documentaire français de Vikash Dhorasoo et Fred Poulet, sorti en 2007.
 Musique
 Substitute, chanson du groupe The Who parue en mars 1966.

Voir aussi